Il singolare del torneo di tennis Stockholm WCT 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Björn Borg (quarti di finale)

  Guillermo Vilas (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Stockholm WCT 1976